Xiliapa kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Xiliapa, Hidalgo, Tepehuacán de Guerrero, 
 Xiliapa, San Luis Potosí,